Seznam zemřelých kardinálů může být:

 Seznam kardinálů zemřelých ve 14. století
 Seznam kardinálů zemřelých v 15. století
 Seznam kardinálů zemřelých v 16. století
 Seznam kardinálů zemřelých v 17. století
 Seznam kardinálů zemřelých v 18. století
 Seznam kardinálů zemřelých v 19. století
 Seznam kardinálů zemřelých ve 20. století
 Seznam kardinálů zemřelých ve 21. století

Související články 

 Seznam žijících kardinálů
 Seznam českých kardinálů
 Seznam slovenských kardinálů
 Seznam polských kardinálů
 Seznam kardinálů jmenovaných papežem Františkem
 Seznam kardinálů jmenovaných Benediktem XVI.
 Seznam kardinálů jmenovaných Janem Pavlem II.
 Seznam kardinálů jmenovaných Pavlem VI.